Lechuga hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Planta
Lechuga romana o lechuga romanita, cos, italiana o escarola.
Lechuga china, lechuga de tallo, apio lechuga o espárrago lechuga.
Lechuga de puerco.

Apellido
Antonio Lechuga Mateos, futbolista.
Constanza Lechuga, actriz de doblaje.
Cristóbal Lechuga , capitán de los tercios españoles durante el siglo XVI y XVII.
David Lechuga, escultor español.
Héctor Lechuga, actor.
Ignacio Morales Lechuga, abogado mexicano.
Manuel Ventura Gómez Lechuga, canónigo.
Pablo Lechuga, ciclista profesional español.
Ruth D. Lechuga.

Otros

La Lechuga, custodia del Banco de la República de Colombia.